Сейфолла́ () — село у складі району Магжана Жумабаєва Північноказахстанської області Казахстану. Входить до складу Таманського сільського округу, раніше було центром ліквідованої Сейфуллінської сільської ради.

До 2009 року село називалось Сейфулліно.

Населення — 183 особи (2009; 511 у 1999, 621 у 1989).

Національний склад станом на 1989 рік:
 казахи — 35 %
 росіяни — 33 %.

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії 

Населені пункти району Магжана Жумабаєва
Села Північноказахстанської області